По́утиайнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Поутиайнен, Пертти (1952—1978) — финский шахматист, международный мастер (1976).
 Поутиайнен, Таня (род. 1980) — финская горнолыжница, вице-чемпионка Олимпиады-2006 в гигантском слаломе.